Esistono più comuni francesi con questo nome

Sauveterre – Gard
Sauveterre – Gers
Sauveterre – Alti Pirenei
Sauveterre – Tarn
Sauveterre – Tarn e Garonna